Salih Kalyon (Ağri, Turska - 1946.) turski je glumac. Najpoznatiji je po ulozi Serdara Tezcana u turskoj televizijskoj seriji Ezel.

Biografija
Salih je karijeru započeo 1980. u filmu Talihli amele. Godine 1989. glumi Sedata u filmu Bizimkiler. U godinama 2001., 2002. i 2003. sudjeluje u mnogim televizijskim serijama i filmovima kao što su Ti Show, Vizontele i Bana Bir Seyhler Oluyor. Godine 2004. utjelovljuje Selima u televizijskojseriji Sevinçli haller i Casima u filmu Vizontele Tuuba. Ipak, popularnost stječe tek 2009. ulogom Serdara Tezcana u televizijskoj seriji Ezel.

Filmografija

Izvori
 

Turski televizijski glumci
Turski filmski glumci